Laika eller Lajka kan syfta på

 Laika (musik) – en genre inom folkmusik
 Laika (musikgrupp) – en brittisk rockgrupp som bildades 1993
 Laika & The Cosmonauts – ett finskt surfband
 Laika Come Home – ett remixalbum av Gorillaz från 2002
 Lajka – en hund som användes i det sovjetiska rymdprogrammet
 Lajka (hundtyp) – en generell benämning på flera hundraser av ställande jakthundar